Spring Brook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Brook Township (Minnesota)
 Spring Brook Township (Pennsylvania)